Você pode estar procurando:
 A Estação Antártica Comandante Ferraz, estação brasileira no continente antártico; ou
 O Comandante Luís Antônio de Carvalho Ferraz, que empresta seu nome à estação.

Desambiguação